Королі́вська ба́шта:

 Королівська башта — одна з давніх назв башти Стефана Баторія в Кам'янці-Подільському.
 Королівська башта — хмарочос у Донецьку, відомий ще як житловий комплекс «Королівська вежа».